Xerxes (klassisk grekiska Ξέρξης (Xérxes); persiska: خشایار Khashayar) kan syfta på:

 Den persiske storkungen Xerxes I
 Den persiske storkungen Xerxes II
 Kung Xerxes av Armenien
 Operan Xerxes
 TV-serien Xerxes
 Xerxes Break, figur i mangan och animen Pandora Hearts
 Xerxes, ett land i mangan Full Metal Alchemist
 Bokstavering av bokstaven X

Persiska förnamn
Mansnamn